«To the Gates of Blasphemous Fire» — другий студійний альбом гурту «Nokturnal Mortum», випущений у 1999 році, лейблом The End Records.

Композиції

Над альбомом працювали 
Artwork By [Cover Concept] - Knjaz Varggoth , Sir Gorgoroth 
Artwork By [Design] - Sir Gorgoroth 
Bass - Xaar Quath* 
Drums - Munruthel 
Engineer - Dmitry Bondarenko , Karpath 
Guitar - Karpath , Knjaz Varggoth 
Keyboards - Sataroth , Saturious 
Lyrics By - Knjaz Varggoth 
Music By - Knjaz Varggoth , Sataroth (tracks: 5) , Saturious (tracks: 4 to 6) 
Vocals - Knjaz Varggoth

Музичні альбоми 1999
Альбоми Nokturnal Mortum